Antler – rzeka w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych
Miejscowości w USA:
 Antler – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
Gminy w USA:
 Antler (ang. Antler Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau